Op het toernooi van Wimbledon in 1993 speelden de mannen in het dubbelspel van 21 juni tot en met 4 juli. De als eerste geplaatste Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde wonnen het toernooi door in de finale de als vijfde geplaatste Canadees Grant Connell en de Amerikaan Patrick Galbraith met 7-6, 6-3, 7-6 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1993